Johan David Zander kan syfta på bland andra:

 Johan David Zander, svensk militär
 Johan David Zander, svensk tonsättare